Alvik – area residenziale di Stoccolma
 Alvik – area urbana svedese situata nel comune di Leksand
 Alvik – area urbana svedese situata nel comune di Luleå
 Alvik – stazione della metropolitana di Stoccolma